

Patronyme 

Caroline Dhavernas (née en 1978), actrice québécoise
Henry Dhavernas (1912-2009), figure du scoutisme français
Sébastien Dhavernas (né en 1950), acteur et homme politique québécois

Voir aussi
Havernas, pour l'étymologie